Ancud – miasto w Chile
 Ancud – zatoka u wybrzeży Chile
 Ancud – diecezja Kościoła katolickiego w Chile